Indonesië
 Randudongkal (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java
 Randudongkal (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java